Navales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Navales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar